Данный список включает в себя небоскрёбы, расположенные в Майами, штат Флорида, США, в хронологичном порядке по высоте. Самое высокое здание Майами — 70-этажный отель «Четыре сезона», поднимающийся на высоту 240 метров. Здание расположено в районе Брикелл и было построено в 2003 году. Он также является самым высоким зданием в штате Флорида и 51-м по высоте в США. Вторым по высоте является Юго-восточный финансовый центр, имеющий высоту 233 метра. Девять из десяти самых высоких зданий Флориды расположены в Майами.

История небоскрёбов Майами началась в 1912 году с завершением строительства универсального магазина «Burdines», хотя «Башня Свободы», построенная в 1925 году, является самым узнаваемым небоскрёбом Майами и до сих пор остаётся символом города. С конца 1990-х по конец 2000-х Майами пережил крупнейший строительный бум в своей истории, в который было возведено более 25 высотных зданий. В проекте, который часто называют «Манхэттенской волной» , было запланировано, одобрено или начато строительство 60 небоскрёбов. Но с началом экономического кризиса 2008 года, когда рухнул рынок недвижимости США, большинство проектов было отменено или заморожено. По состоянию на 2011 год оставшимися крупными строительными проектами являются возведение комплекса , стоимостью 700 миллионов долларов, и , стоимостью в 3,1 миллиарда долларов.



Самые высокие здания 
В этом списке перечислены здания, высотой не менее 120 метров. Это включает в себя шпили и архитектурные детали, но не включает мачт антенн. Знак равенства (=) указывает одинаковую высоту двух и более зданий. В колонке «Год» указывается год окончания строительства здания.

* в стадии строительства, но превысившие 120 метровую отметку..

Здания в стадии строительства, проекта или одобрения

Под строительство 
Это список зданий, высота которых после строительства будет не менее 120 метров. Также включены здания в стадии строительства, но превысившие предел в 120 метров.

* Информация о высоте здания не решена.

В стадии проекта 
Это список проектируемых зданий, высота которых будет не ниже 120 метров.

Строительство одобрено 
Это список утверждённых к строительству зданий в Майами, высота которых будет не менее 120 метров.

Хронология высотных зданий Майами 
5-этажное здание универмага  было первым высотным зданием города, а  стала первым небоскрёбом Майами.

Примечания 
 A. В настоящее время уже есть 63 проекта зданий, высотой более 152 метров. Источник: SkyscraperPage.com diagram.
 B. В Нью-Йорке 205 существующих и строящихся зданий высотой более 152 метра, в Чикаго 105, Майами 36. Источник: SkyscraperPage.com diagrams: Нью-Йорк, Чикаго, Майами.
 C. Первоначально здание называлось «Ralston Building».

Источники

Ссылки 
 Diagram of Miami skyscrapers на SkyscraperPage
 Miami structures на Structurae
 MiamiSkyLines.net — Miami Skyline Pictures

Небоскрёбы Майами
Майами
Здания Майами